Лос Росалес има више значења:

 Лос Росалес, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Росалес, Ехидо Мар Негро II, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Росалес, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Росалес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Росалес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Росалес (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Росалес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Росалес (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Росалес (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Росалес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Росалес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Росалес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Росалес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Росалес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Росалес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Росалес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Росалес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Росалес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Росалес (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Росалес (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Росалес (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Росалес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Росалес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Росалес (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Росалес, Клуб де Периодистас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Росалес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Росалес (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Росалес (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Росалес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Росалес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Росалес (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Росалес (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Росалес (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Росалес, Ел Куерво (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Росалес (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Росалес (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику